Weissia är ett släkte av svampar. Weissia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar

Sporsäcksvampar
Weissia